Чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин 1991 года прошёл с 14 по 31 октября в Симферополе, Украинская ССР. В нём приняли участие 22 спортсменки, в том числе, один гроссмейстер и 11 мастеров спорта. Турнир проводился в два этапа. Первый проводился по швейцарской системе в 9 туров. Лучшие восемь спортсменок по его итогам играли на втором этапе по круговой системе. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионкой страны в шестой раз стала гроссмейстер Алевтина Лазаренко. Второе место заняла Екатерина Бушуева, опередив по коэффициенту третьего призёра Нуне Варданян.

Положение после первого этапа

Финальный этап

Литература 
 Журнал "Шахматное обозрение" № 3 1991.
 Личный архив (рукописи) Алевтины Лазаренко.
 Личный архив (рукописи) Татьяны Андросик.

Женщины
1991 год в шашках
Спорт на Украине в 1991 году
Спортивные соревнования в Симферополе
Соревнования по шашкам на Украине
Чемпионаты СССР в 1991 году
Октябрь 1991 года